Кюрдляр — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Кюрдляр (Агдамский район) — село в Агдамского района Азербайджана. 
 Кюрдляр (Агджабединский район) — село в Агджабединского района Азербайджана. 
 Кюрдляр (Джебраильский район) — село в Джебраильского района Азербайджана. 
 Кюрдляр (Джалильабадский район) — село в Джалильабадского района Азербайджана. 
 Кюрдляр (Физулинский район) — село в Физулинского района Азербайджана.